Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Detroit 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Sue Barker 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Sue Barker (finale)
 Margaret Court (quarti di finale)
 Virginia Wade (semifinali)

 Rosie Casals (secondo turno)
 Yvonne Vermaak (terzo turno)
 Mima Jaušovec (secondo turno)
 Kristien Shaw (terzo turno)
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Detroit 1977